Памятник на 5-й версте Уфимского тракта — обелиск, установленный в Стерлитамаке на месте расстрела белогвардейцами организаторов и активистов Советской власти в ночь с 27 на 28 сентября 1918 года.

Событие 
В июле 1918 года Стерлитамак захватили белочехи и белогвардейцы. В городе была установлена власть эсеро-меньшевистского «Комитета защиты учредительного собрания» (Комуч). Начались репрессии в отношении не успевших эвакуироваться членов Стерлитамакского ревкома, советских служащих, красногвардейцев, рабочих-активистов. Привозили в Стерлитамак также арестованных из уезда. Руководили репрессиями комендант города поручик Горбунов, сын лесозаводчика Пылаев, сын предпринимателя Шнейдерман. Городская тюрьма была переполнена, под тюрьму даже приспособили Народный дом.  В конце сентября шестьдесят арестованных чехословацкий конвой повел в уфимскую тюрьму. В пути колонну догнали контрразведчики во главе Вейгантом и потребовали немедленно расстрелять всех большевиков и активистов. Однако офицер чехословацкого конвоя отказался выполнять требование контрразведчиков, но колонна была возвращена обратно в Стерлитамак. В ночь с 27 на 28 сентября 1918 г. белогвардейцы во главе с Пылаевым вывезли из тюрьмы 26 человек и расстреляли у Бугоровского оврага, на пятой версте Уфимского тракта.

Памятник 
Уже в первые годы советской власти в городе установили деревянный обелиск, который во время войны был растащен на дрова. В 1956 году памятник был восстановлен. Авторы обелиска архитектор А. Ермилов, скульптор М. Шабалтин. На двухметровом пьедестале смонтирована усечённая пирамида, завершающаяся бронзовой пятиконечной звездой, окаймлённой лавровым венком. Общая высота обелиска — 7 метров. На лицевой стороне пьедестала укреплена доска с надписью: «Здесь в 1918 году были зверски расстреляны активные борцы за установление Советской власти в Стерлитамаке». Сегодня памятник располагается в городской черте на проспекте Ленина.

Примечания

Литература 
 История города / [автор-составитель Г. Ситдикова] // О Стерлитамаке с любовью. Фотоальбом к 250-летию города. — Уфа : Китап, 2016. — С.12-71.
 Морозова, Т. П. Гражданская война / Т. П. Морозова. — Текст : непосредственный // Пристань поколений. История Стерлитамака. — Уфа : Китап, 2011. — С. 121—142.
 Морозова, Т. П. Город украшается памятниками / Т. П. Морозова. — Текст : непосредственный // Пристань поколений. История Стерлитамака. — Уфа : Китап, 2011. — С. 336—337.
 Стерлитамак в годы гражданской войны / ответственные редакторы :Р. С. Аюпов, М. И. Минеев. — Текст : непосредственный // История города Стерлитамака. — Уфа : Башкирский университет, 1994. — С. 59-74.

Ссылки 
 Стерлитамакский городской портал

Памятники Стерлитамака